Сундоба — река в России, впадает в волжское Горьковское водохранилище слева, протекает в Рыбинском районе Ярославской области.

Исток реки находится в лесной, болотистой местности, примерно в 3 км к западу от деревни Екимовское и течёт в основном на юг незначительно отклоняясь к западу. Около деревни Гаютино (на правом берегу) река выходит на открытую местность, протекает через деревни Алексеевское, Головичино, Борисовка, Митянино, Старое Быково и между деревнями Гаврилово и Кушляево (2,5 км от города Рыбинска) впадает в Волгу. Ниже деревни Гаютино в справа в реку впадает небольшой приток. Другой, более крупный, правый приток протекающий через деревню Назарово впадает в реку практически при её впадении в Волгу. Устье реки приходится на 2704 км от устья по левому берегу Волги. Длина реки около 10 км.

Около устья реки долгое время располагалась пристань Сундоба.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волга от Рыбинского гидроузла до города Кострома, без реки Кострома от истока до водомерного поста у деревни Исады, речной подбассейн реки — Волга ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010300212110000010415.

Примечания 

Реки, впадающие в Горьковское водохранилище
Реки Рыбинского района Ярославской области